Szent Jusztinusz (103–166)
 Justinus, történetíró (2.–4. század)
 I. Justinus bizánci császár (453–527)
 II. Justinus bizánci császár (520 k.–578)